La província o óblast de Smolensk (en rus Смол́енская о́бласть, Smolènskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Vegeu també 
 Sneberka
 Sitxovka
 Dukhovsxina
 Vélij